Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jaime Oncins e Cristiano Testa che hanno battuto in finale Rene Nicklisch e Patrick Sommer 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Francisco Costa /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Andrej Čerkasov /  Oleg Ogorodov (primo turno)

 James Greenhalgh /  Dejan Petrović (semifinali)
 Georg Blumauer /  Marcus Hilpert (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1998